Wiebecke steht für:

Geografie:
 Wiebecke (Werne), ein Bach in der nordrheinwestfälischen Stadt Werne
 Wiebecke (Plettenberg), ein Bach in der nordrheinwestfälischen Stadt Plettenberg

Namensträger:
 Andreas Wiebecke-Gottstein (* 1964), deutscher Komponist und Musikverleger 
 Baldur Wiebecke (1934–2020), deutscher Pathologe, Anatom und Hochschulprofessor 
 Claus Wiebecke (1921–1998), deutscher Forstpolitiker und Hochschulprofessor 
 Dieter Wiebecke, deutscher Historiker und Hochschullehrer 
 Ferdinand Wiebecke (1904/1905–1971), deutscher Fußballspieler, Fußballfunktionär und 1940–1943 Bürgermeister von Malmedy 
 Paul-Gerhard Wiebecke, deutscher Komponist